Anhorn ist der Name folgender Orte:

 Anhorn (Bad Wurzach), Ortsteil von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Anhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Anhorn (* 1956), Schweizer Sängerin (Sopran, Mezzosopran)
 Roland Anhorn (* 1956), deutscher Sozialpädagoge 
 Sylvester Samuel Anhorn von Hartwiss (1659–1736), Mediziner und Stadtphysicus von St. Gallen

Familien mit diesem Namen:
 Anhorn (Familie)